Mercedes-Benz-Werke steht für:
 PKW-Werke, siehe Mercedes-Benz Cars #Werke
 LKW-Werke, siehe Daimler Trucks #Standorte von Daimler Trucks
 Bus-Werke, siehe Mercedes-Benz-Bus #Produktionsstandorte
 Van-Werke, siehe Mercedes-Benz Vans #Werke